Sezon 2011/12 był 112. sezonem w historii FC Barcelony i 81. z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmuje on okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r.

Przebieg sezonu 
Sezon 2011/12 FC Barcelona rozpoczęła od przeprowadzenia kilku transferów. W ramach nich do klubu dołączyli: Alexis Sánchez sprowadzony z Udinese Calcio za 26 milionów euro oraz Cesc Fàbregas, wykupiony z Arsenalu za 34 miliony euro. Z zespołu rezerw awansował natomiast Thiago Alcântara. Zespół definitywnie opuścili: Zlatan Ibrahimović, który przeniósł się do A.C. Milanu za 24 miliony euro, Martín Cáceres, który został wykupiony przez Sevillę FC za 3 miliony euro, Víctor Sánchez, który na zasadzie wolnego transferu odszedł do Neuchâtel Xamax, Bojan Krkić, który przeszedł do AS Romy za 12 milionów euro, Jeffrén Suárez, który przeniósł się do Sportingu CP za 3,75 miliona euro oraz Gabriel Milito, który na zasadzie wolnego transferu odszedł do CA Independiente. Na roczne wypożyczenia udali się natomiast Henrique do SE Palmeiras, Keirrison do Cruzeiro EC oraz Alaksandr Hleb do VfL Wolfsburg. Sezon 2011/12 był 4 sezonem pod wodzą trenera Pepa Guardioli.

Przed sezonem Barcelona rozegrała mecz towarzyski z wzięła udział w dwóch turniejach towarzyskich. W Audi Cup zmierzyła się w 1/2 finału z SC Internacional (remis 2:2, wygrana w rzutach karnych 4:2) oraz w finale z Bayernem Monachium (wygrana 2:0). W World Football Challenge Duma Katalonii rozegrała mecze z Manchesterem United (przegrana 1:2), z Chivas de Guadalajara (przegrana 1:4) oraz z Club América (wygrana 2:0). Barca rozegrała także coroczny, tradycyjny mecz o Trofeu Joan Gamper. Tym razem rywalem Barcelony był klub SSC Napoli, który Blaugrana pokonała pewnie 5:0.

Pierwszy oficjalny mecz w sezonie Barcelona rozegrała 17 sierpnia 2011 roku. Zmierzyła się w nim z Realem Madryt w pierwszym meczu o Supercopa España, gdzie padł remis 2:2. W meczu rewanżowym Barcelona pokonała rywali 3:2 i zdobyła pierwsze oficjalne trofeum w sezonie. Był to 10. Superpuchar Hiszpanii zdobyty przez Barcelonę w historii.

26 sierpnia 2011 roku FC Barcelona rozgrała mecz o Superpuchar Europy z FC Porto. Barca wygrała to spotkanie 2:0 i zdobyła to trofeum po raz czwarty w swojej historii.

Zmagania ligowe FC Barcelona rozpoczęła wyjątkowo od 2 kolejki (z powodu uczestnictwa w Superpucharze Hiszpanii oraz Europy) od meczu z Villarrealem CF, którego pokonała 5:0. W kolejnej kolejce Barca po raz pierwszy w sezonie straciła punkty w lidze remisując z Realem Sociedad 2:2. Następnie podopieczni Guardioli rogromili CA Osasunę aż 8:0. W kolejnym meczu Barca ponownie straciła punkty remisując 2:2 z Valencią CF. Następnie Barca zaliczyła serię zwycięstw aż do bezbramkowego remisu z Sevillą FC. Pierwszy ligowy mecz Barcelona przegrała 26 listopada 2011 ulegając Getafe CF 0:1. 10 grudnia 2011 roku w pierwszym ligowym El Clásico, FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:1. Przez resztę sezonu ligowego Barcelona miała kilka serii zwycięstw jednak też kilka remisów oraz porażki 2:3 z Osasuną oraz 1:2 w drugim ligowym El Clásico z Realem Madryt. To wszystko złożyło się na to, że to Real Madryt został Mistrzem Hiszpanii w tym sezonie z rekordowymi 100 punktami. FC Barcelona musiała zadowolić się wicemistrzostwem z 9 punktami straty do mistrza, tracąc szansę na obronę tytułu z poprzedniego sezonu.

W 1/16 finału Copa del Rey FC Barcelona zmierzyła się z CE L’Hospitalet. Po wygranych 1:0 i 9:0 (w dwumeczu 10:0) Barcelona pewnie awansowała do 1/8 finału. W 1/8 finału Duma Katalonii zmierzyła się z Osasuną. Po wygranych 4:0 i 2:1 (w dwumeczu 6:1) Barcelona awansowała do ćwierćfinału. W ćwierćfinale Barca trafiła na odwiecznych rywali – Real Madryt. Po wygranej 2:1 i remisie 2:2 (w dwumeczu 4:3) Barcelona awansowała do półfinału. W półfinale podopieczni Guardioli zmierzyli się z Valencią CF. Po remisie 1:1 i wygranej 2:0 (w dwumeczu 3:1) FC Barcelona awansowała do finału. 25 maja 2012 roku FC Barcelona zdobyła Puchar Króla pokonując w finale Athletic Bilbao 3:0. Był to 26 Puchar Króla zdobyty przez Barcelonę.

W Lidze Mistrzów FC Barcelona trafiła do grupy H razem z A.C. Milanem, Viktorią Pilzno oraz BATE Borysów. Po wygranych 2:0 i 4:0 z Viktorią Pilzno, 4:0 i 5:0 z BATE Borysów, 3:2 z AC Milanem oraz po remisie 2:2 z Milanem, Barca pewnie awansowała do 1/8 finału z 1 miejsca w grupie. W 1/8 finału Duma Katalonii zmierzyła się z Bayerem Leverkusen. Po wygranej 3:1 i 7:1 (w dwumeczu 10:2) Barca pewnie awansowała do ćwierćfinału. W ćwierćfinale podopieczni Guardioli trafili ponownie na AC Milan. Po bezbramkowym remisie i wygranej 3:1 Barcelona awansowała do półfinału. W półfinale Blaugrana zmierzyła się z Chelsea. Po przegranej 0:1 i remisie 2:2 (w dwumeczu 2:3) FC Barcelona odpadła z rozgrywek, tracąc szansę na obronę tytułu z poprzedniego sezonu.

W półfinale Klubowych Mistrzostw Świata FC Barcelona pokonała Al Sadd 4:0 awansując do finału. 18 grudnia 2011 roku Barcelona zdobyła Klubowe Mistrzostwo Świata pokonując w finale Santos FC 4:0. Był to drugi tytuł Barcelony w tych rozgrywkach w historii.

W zimowym oknie transferowym FC Barcelona dokonała kilku transferów. W ramach nich klub definitywnie opuścili: Maxwell, który odszedł do Paris Saint-Germain za 3,5 miliona euro oraz Alaksandr Hleb, który na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Krylja Sowietow Samara. Natomiast na ponowne, tym razem 2,5 letnie wypożyczenie do Coritiba FBC, udał się Keirrison.

Ostatecznie sezon 2011/12 FC Barcelona zakończyła z 4 oficjalnymi trofeami: Superpucharem Hiszpanii, Superpucharem Europy, Klubowym Mistrzostwem Świata oraz Pucharem Króla. Została także wicemistrzem Hiszpanii i dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. Najlepszym strzelcem zespołu w sezonie został Lionel Messi, który trafiał do bramki rywali 73 razy. Został on także królem strzelców La Liga i zdobywcą Złotego Buta z 50 golami, a także królem strzelców Ligi Mistrzów z 14 golami.

27 kwietnia 2012 roku trener drużyny – Pep Guardiola – ogłosił, iż z końcem sezonu rezygnuje z pełnionej funkcji.

Skład

Zawodnicy powołani ze składu rezerw

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy

Mecze

Bilans meczów oficjalnych

Statystyki meczów 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

(X) – piłkarze, którzy odeszli z klubu w trakcie sezonu lub piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.(R) – piłkarze, którzy nie byli oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie byli powoływani z drużyny rezerw.Źródło:

Najlepsi strzelcy

Tabele

Primera División 

 ||rowspan=3 style="background:white;"|

 ||rowspan=7 style="background:white;"|

Copa del Rey 

Finał:

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa H:

Faza Pucharowa:

Supercopa España

Superpuchar Europy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
FC Barcelona